Ге́йвуд (, ) — англійське ім'я та прізвище а також, топонім.

Персоналії 
 Араміс Гейвуд (;  1985) — панамський футболіст.
 Брендан Гейвуд (;  1979) — американський професійний баскетболіст.
 Джон Гейвуд (; бл. 1497—1580) — англійський поет і драматург.
 Кейт Гейвуд (;  1987) — британська плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 2008, 2012.
 Лорна Гейвуд (;  1939) — англо-американська оперна співачка (сопрано) а згодом, оперний режисер.
 Пет Гейвуд (;  1927) — шотландська кіноактриса.
 Пітер Гейвуд (; 1772—1831) — британський мореплавець, капітан Королівського військового флоту Великої Британії.
 Піппа Гейвуд (;  1961) — англійська акторка.
 Спенсер Гейвуд (;  1949) — американський професійний баскетболіст.
 Томас Гейвуд (; бл. 1575 — бл. 1650) — англійський драматург.
 Енн Гейвуд (, уроджена Вайолет Претті, ;  1932) — британська кіноактриса.

Топоніми 

 Гейвуд () — місто у складі міста-графства Манчестер (Велика Британія).
 Гейвуд () — населений пункт у графстві Норфолк (Велика Британія).
 Гейвуд () — населений пункт у графстві Вілтшир (Велика Британія).
 Гейвуд () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна (США).
 Гейвуд () — округ (графство) у штаті Теннессі (США).

Англійські прізвища